Вторая Всероссийская спортивная олимпиада прошла в Риге 6-20 июля 1914 года. На церемонии открытия присутствовал великий князь Дмитрий Павлович, Августейший покровитель олимпиады. После парада команд прошёл молебен, по окончании которого состоялось открытие игр. В олимпиаде приняли участие более 900 спортсменов из 24 городов страны. Из них более 300 участников представляли Ригу, 200 — Санкт-Петербург, 150 — Киев, 70 — Москву. Никаких соревнований в день открытия не проводилось. Соревнования по лёгкой атлетике проводились на ипподроме, по водным видам спорта — на реке Аа и Рижском взморье. Теннисисты соревновались в Царском лесу (Межапаркс).

Олимпиада не была доведена до конца из-за начала Первой мировой войны. Перед окончанием соревнований был объявлен царский указ о всеобщей мобилизации. Спортсмены-офицеры получили предписание срочно вернуться в свои части. Награды победителям вручались без торжественной церемонии. Некоторые призы организаторы соревнований обещали разослать победителям позднее.

По примеру всероссийских олимпиад начали проводиться региональные соревнования. В 1915 году состоялась Северокавказская олимпиада в Новороссийске, а через год Поволжская в Нижнем Новгороде. В 1920 году в Москве состоялась так называемая Предолимпиада, которая считается первым чемпионатом СССР.

Виды спорта 

 Гимнастика;
 Лёгкая атлетика;
 Велосипедный спорт;
 Фехтование;
 Борьба;
 Конный спорт;
 Тяжёлая атлетика;
 Стрельба;
 Плавание;
 Теннис;
 Мотоциклетный спорт;
 Футбол.

Лёгкая атлетика 

В рамках олимпиады прошёл Чемпионат России по лёгкой атлетике 1914 года. Соревнования проходили на городском ипподроме. В них приняли участие 264 спортсмена.

Второй день 
7 июля стояла 35-градусная жара. Зрителей было мало. Наибольший интерес привлёк финал забега на 100 метров. Беговая дорожка была в ужасном состоянии из-за прошедших незадолго перед соревнованиями скачек рысаков.

От участия в предварительных забегах на 1500 метров отказались более половины участников. Причина заключалась в неудачно составленной программе соревнований, согласно которой сразу за этим забегом должны были пройти соревнования в беге на 10 000 метров. Поэтому многие спортсмены решили сохранить силы для более длинной дистанции.

Много спортсменов участвовало в ходьбе на 3000 м. Однако три ходока, финишировавших первыми, были дисквалифицированы за то, что по ходу дистанции перешли на бег. По мнению специалистов, не было ни одного участника, который в ходе соревнований не перешёл бы на бег.

Третий день 
Время пользования ипподромом было ограничено, поэтому время проведения соревнований постоянно менялось. Назначенные с 14 до 19 часов они фактически проводились с 16 до 23. По этой причине многие спортсмены отказались от участия. Так, финал забега на 800 м прошел без фаворитов — киевлянина Фукса и рижанина Фогеля. Из других участников забега хорошую подготовку имели 2-3 спортсмена. Остальные были избраны из числа уважаемых граждан. В круге для соревнований слонялось большое число зевак. Ипподром не был приспособлен для проведения подобного рода соревнований.

Участники соревнований по метанию молота не имели представления о технике исполнения упражнения. По этой причине победителями стали физические сильные рижане.

Четвёртый день 
Старт марафонского забега был назначен на 18 часов. Из-за организационных просчётов он был задержан на час. Организаторы перенесли старт на другое место, и марафонцев, которым предстояло преодолеть 38 вёрст, предложили переместиться туда. Возмущённые организационной неразберихой спортсмены отказались двигаться куда бы то ни было. Организаторам пришлось снова перенести место старта на одну версту ближе к финишу. На месте не оказалось стартёра и его функции взял на себя кто-то из добровольцев. Спортсменам приходилось прокладывать себе путь в темноте среди прохожих, скопившихся на мостовой. Финиш проходил в полной темноте. Лишь зарево пожара на нефтяных складах освещало окрестности.

Борьба 
Победителями соревнований по борьбе стали:
 Легчайший вес — Курвиц (Юрьев);
 Лёгкий вес — Захаров (Петербург);
 Средний вес — Иордан (Рига);
 Полутяжёлый вес — О. Ф. Каплюр (Петербург);
 Тяжёлый вес — Вальтмент (Ревель).
Журналом «Геркулес» был учреждён специальный приз. Приз был присуждён борцу лёгкого веса Захарову, который успешно боролся с более тяжёлыми соперниками.

Велоспорт 
В шоссейной гонке на 250 вёрст по трассе Рига — Шавли победил рижанин А. Аунс. Чемпион России Н. Волочугин был вынужден сойти с трассы из-за судорог в ногах.

Гимнастика 
Программа соревнований включала в себя упражнения на перекладине, брусьях, коне, вольные упражнения. В программу также входили виды, ничего общего с гимнастикой не имеющие — бег на 100 м и прыжки в высоту. Разыгрывалось только личное первенство в многоборье. Победителем стал подпоручик Ратиани. Второе место занял поручик Дидебуладзе, третье — штабс-капитан Васильев. Все три спортсмена представляли Петербургскую офицерскую фехтовально-гимнастическую школу.

Гребля 
Судьи стали подавать команды к старту на немецком языке, что вызвало бурный протест спортсменов.

В соревнованиях одиночек на 2000 м победил москвич А. Переселенцев (8.51,0), вторым был рижанин Шперлинг (9.22,0), третьим — член Азово-Донского яхт-клуба Рыгельский (10.25,2). В соревнованиях парных двоек с рулевым на дистанции 2000 м триумфаторами стали А. Переселенцев и Н. Найдёнов (9.29,1). Второе место заняла двойка Митавского клуба. В состязании восьмёрок на дистанции 2000 м первенствовала московская команда (7.47,0). Команда рижского гребного клуба отстала на полминуты.

Плавание 
Организаторы соревнований не предприняло мер, чтобы они соответствовали международным правилам. На старте вместо щита для отталкивания на старте было установлено бревно, которое в момент прыжка погружалось в воду так глубоко, что спортсмены падали на спину. По этой причине все приезжие пловцы отказались участвовать в состязаниях. Рижане устроили соревнования между собой. Такой поворот событий вызвал возмущение зрителей.

Стрельба 
В программу соревнований входило больше видов стрельбы, чем на первой олимпиаде. Почти по всем видам результаты были улучшены. В стрельбе из малокалиберной винтовки полковник Тилло побил рекорд Киевской олимпиады и повторил мировой, установленный на Олимпиаде 1912 года в Стокгольме.

Тяжёлая атлетика 
В программу соревнований входило два упражнения — поднятие тяжестей одной и двумя руками. Киевлянин Гриненко поднял одной рукой 75 кг и стал единственным участником олимпиады, сумевшим превысить мировой рекорд.

Футбол 
Соревнования по футболу прошли за два дня до официального открытия олимпиады. В первом матче команда Москвы победила рижан со счётом 5:0. Победителем соревнований стала команда Москвы, второе место завоевала команда Риги, третье — команда Ревеля.

Командный зачёт 
 Москва;
 Рига;
 Санкт-Петербург;
 Ревель.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Июль 1914 года
Спорт в России в 1914 году
Спортивные соревнования в Российской империи
Спортивные соревнования в Риге
1914 год в Латвии